Die Football League Third Division 1965/66 war die 39. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Hull City und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Millwall in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1966/67 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Middlesbrough und Leyton Orient (ab 1966 „FC Orient“) die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Southend United, Exeter City, der FC Brentford und York City. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1966/67 der Fourth-Division-Meister Doncaster Rovers und die dahinter platzierten FC Darlington, Torquay United sowie Colchester United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1965-66 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1965/66
Fußballsaison 1965/66